Das Interzonenturnier Biel 1993 wurde im Juli 1993 in Biel ausgetragen. Es wurde vom Weltschachbund FIDE organisiert und sollte zehn Teilnehmer der Kandidatenwettkämpfe zur FIDE-Weltmeisterschaft 1996 ermitteln.
Das Interzonenturnier wurde im Schweizer System über 13 Runden ausgetragen. Es nahmen 73 Spieler teil. Der ebenfalls gemeldete Spieler Esam Aly Ahmed aus Ägypten trat nicht an. Durch die ungerade Teilnehmerzahl bedingt, war in jeder Runde ein Spieler spielfrei.

Abschlusstabelle 
In der nachfolgenden Tabelle bedeuten die Zeichen +, = und − jeweils einen Sieg, ein Unentschieden oder eine Niederlage des Spielers. Die danach stehende Zahl bezeichnet die Platznummer des Gegners. Ein Pluszeichen ohne nachfolgende Zahl kennzeichnet den spielfreien Spieler.

Weblinks 
 Tabelle auf mark-weeks.com

1993
Schachwettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung in Biel/Bienne
Schachveranstaltung 1993